Miklavec je lahko: 

 Miklavec, priimek več znanih ljudi 
 Miklavec, naselje na Hrvaškem